Municipio de Raritan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Raritan (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Raritan (condado de Day, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Day.
 Municipio de Raritan (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Hunterdon.
 Municipio de Raritan (condado de Henderson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Henderson.